|-
| 98201 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98202 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98203 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98204 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98205 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98206 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98207 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98208 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98209 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98210 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98211 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98212 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98213 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98214 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98215 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98216 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98217 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98218 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98219 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98220 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98221 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98222 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98223 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98224 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98225 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98226 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98227 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98228 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98229 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98230 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98231 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98232 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98233 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98234 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98235 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98236 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98237 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98238 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98239 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98240 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98241 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98242 - || || 30 de setembre, 2000 || Elmira || A. J. Cecce
|-
| 98243 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98244 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98245 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98246 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98247 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98248 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98249 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98250 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98251 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98252 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98253 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98254 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98255 - || || 19 de setembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 98256 - || || 19 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 98257 - || || 19 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 98258 - || || 20 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98259 - || || 20 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98260 - || || 20 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98261 - || || 20 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 98262 - || || 20 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 98263 - || || 21 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98264 - || || 21 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 98265 - || || 21 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 98266 - || || 22 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 98267 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98268 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98269 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98270 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98271 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98272 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98273 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98274 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98275 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98276 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98277 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98278 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98279 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98280 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98281 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98282 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98283 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98284 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98285 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98286 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98287 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98288 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98289 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98290 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98291 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98292 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98293 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98294 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98295 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98296 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98297 - || || 21 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98298 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98299 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98300 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
8